Ду́бівська се́лищна ра́да — назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

 Дубівська селищна рада — Закарпатська область, Тячівський район
 Дубівська селищна рада — Луганська область, м. Антрацит

Див. також 
 Дубівська сільська рада — перелік сільських рад.